Příjmení Euler nosí více různých osobností:
 August Euler (1868–1957) – německý letecký konstruktér
 Hans von Euler-Chelpin (1873–1964) – švédský chemik
 Leonhard Euler (1707–1783) – švýcarský matematik
 Ulf von Euler (1905–1983) – švédský fyziolog a farmakolog

jiný význam
 Euler (letecký výrobce)

 Eulerův–Liljestrandův reflex – fyziologie člověka

Související články 
 Seznam pojmů pojmenovaných po Leonhardu Eulerovi

Externí odkazy